Attilio Pignotti – pilota motociclistico italiano
 Lamberto Pignotti – artista italiano
 Lorenzo Pignotti – poeta e storico italiano
 Ruggero Pignotti – attore italiano 
 Ugo Pignotti – schermidore italiano